PEA – pol. aktywność elektryczna bez tętna z ang. Pulseless Electrical Activity
 PEA – pol. fenyloetyloamina z ang. PhenEthylAmine
 PEA – pol. narażenie na alkohol w okresie płodowym z ang. prenatal exposure to alcohol, znany również jako ang. fetal alcohol syndrome (FAS)
 PEA – oryginalny format kompresji danych PeaZip
 Pea – piosenka Red Hot Chili Peppers z albumu One Hot Minute